Home Before Dark é um álbum de Neil Diamond, lançado em 2008.

Álbuns de Neil Diamond
Álbuns de 2008